Horvátország
Pašman falu és község Zára megyében
Pašman sziget az Adriai-tengerben, a Zárai szigetvilágban